UCMR este prescurtarea pentru:

 UCMR — Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România
 UCMR sau UCMRo — Uniunea Centrelor de Mediere din România
 UCMR — Uzina Constructoare de Mașini Reșița
 UCMR — Clubul sportiv UCM Reșița